Paríjskaia Kommuna (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Paríjskaia Kommuna (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia